Бесараб Анатолій Миколайович (* 1937) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Анна Бесараб (? — ?) волоська принцеса і болгарська цариця, друга дружина Видинського царя Івана Срацимира.
 Бесараб Мая Яківна (* 1925) — радянська і російська письменниця, прозаїк та перекладачка українського походження.
 Бесараб Микола Олексійович — прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Бесараб Павло Вадимович (* 1996) — український футболіст, захисник новокаховської «Енергії».

Див. також 
 Басараб
 Бессараб

Примітки